Die World Doubles Championships 1988 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 25. bis 27. November 1988 statt.

Doppel

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in der Präfektur Tokio